Els 50 metres esquena masculí es va celebrar entre el 8 i el 9 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:54.
 Classificats

Desempat 
S'hauria d'haver disputat un desempat entre Guilherme Guido i Miguel Ortiz, però Guido va renunciar per centarse en el relleu del 4 × 100 estils.

Semifinals 
Les semifinals es van disputar el dia 8 d'agost a les 18:45.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final va disputar el 9 d'agost a les 16:32.

Referències 

50 metres esquena masculi